Castelnuovo — comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Castelnuovo (Assis) — frazione da comuna de Assis (Perúgia)
 Castelnuovo (Vergato) — local da batalha homónima
 Batalha de Castelnuovo — batalha da Segunda Guerra Mundial
 Castelnuovo Nigra — comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo Berardenga — comuna italiana da Toscana
 Colleretto Castelnuovo — comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo Scrivia — comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo Calcea — comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo Parano — comuna italiana do Lácio
 Castelnuovo Cilento — comuna italiana da Campânia
 Castelnuovo Don Bosco — comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo Rangone — comuna italiana da Emília Romagna
 Castelnuovo Belbo — comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo Bozzente — comuna italiana da Lombardia
 Castelnuovo Magra — comuna italiana da Ligúria
 Castelnuovo Bormida — comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo del Garda — comuna italiana do Vêneto
 Castelnuovo di Porto — comuna italiana do Lácio
 Castelnuovo di Farfa — comuna italiana do Lácio
 Castelnuovo della Daunia — comuna italiana da Púglia
 Castelnuovo di Conza — comuna italiana da Campânia
 Castelnuovo di Garfagnana — comuna italiana da Toscana
 Castelnuovo Bocca d'Adda — comuna italiana da Lombardia
 Castelnuovo di Ceva — comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo di Val di Cecina — comuna italiana da Toscana

Ver também 

Desambiguações de topônimos